

Aristocrazia 
 Don (al femminile "Donna") – In Italia, titolo nobiliare riferito ai figli di Principe (dei Principi) o figli di Duca (dei Duchi), e ai loro discendenti in linea maschile. Divenuto in seguito appellativo onorifico che accompagna il nome di un uomo, in Italia si usa particolarmente come titolo riferito ai sacerdoti della Chiesa Cattolica Romana.

Cinema 
 Don – film indiano del 1978
 Don – film indiano del 2006
 Don – film olandese del 2006

Codici 
 DON – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Dos Lagunas Peten (Guatemala)
 DON – codice vettore ICAO di Donair Flying Club
 don – codice ISO 639-3 della lingua toura di Papua-Nuova Guinea

Geografia 
Canada
 Don – affluente del lago Ontario (Canada)

Francia
 Don – comune del Nord
 Don – fiume del dipartimento della Loira Atlantica 

Italia
 Don – frazione del comune di Amblar-Don, in provincia di Trento
 Don – frazione del comune di Gosaldo, sede comunale, in provincia di Belluno

Regno Unito
 Don – fiume dell'Inghilterra che scorre nel South Yorkshire, nasce nei monti Pennini e dopo aver percorso 112 km verso est si unisce al fiume Ouse
 Don – fiume inglese che scorre nel Lancashire
 Don – fiume che scorre in Inghilterra nel Tyne and Wear
 Don – fiume della Scozia, che nasce nei monti Grampiani e dopo aver percorso 131 km verso est termina il suo corso nel Mare del Nord a Aberdeen (Regno Unito)

Russia
 Don – fiume della Russia

Mitologia 
 Dôn – dea madre della mitologia gallese

Persone
 Stefflon Don (1991) – rapper e cantante britannica di origini giamaicane
 Tim Don (1978) – triatleta britannico

Altro 
 Don – forma diminutiva del nome proprio di persona Donald
 Don – singolo di Vacca del 2017
 Don – album di Vacca del 2018 
 DON – deossinivalenolo, micotossina del gruppo dei tricoteceni
 Don – onomatopea che indica il suono della campana
 Don – razza equina usata dai cosacchi
 Classe Don – classe di navi di appoggio sovietiche
 Don – strada federale russa